Кубок наследного принца Саудовской Аравии по футболу 2006/2007 годов — 32-й розыгрыш Кубка наследного принца.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com
 Статистика на сайте rsssf.com

2006/2007
Спорт в Саудовской Аравии в 2007 году
Саудовская Аравия
Футбол в Азии в 2006 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2006 году